Санпедор () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бажес. Занимает площадь 16,92 км². Население — 7071 человек (на 2010 год).

Покровителем города считается Сант Пере.

В Санпедоре родился Хосеп Гвардиола — экс-футболист и бывший тренер футбольного клуба «Барселоны».

Сандра Сангяо, голос и душа оркестра Барселоны Джипси Балькан Oркестр (BGKO), родилась здесь.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 Guía de Manresa — Santpedor

Населённые пункты Барселоны
Муниципалитеты Барселоны